Juli Flor (en llatí Julius Florus) va ser un poeta i orador romà nascut a la Gàl·lia, famós per la seva eloqüència, que va formar part de la delegació de Tiberi Claudi Neró enviada per August a posar a Tigranes al tron d'Armènia.

Segons Pomponi Porfirió va ser l'autor de sàtires i editor d'extractes d'obres satíriques d'Enni, Gai Lucili i Marc Terenci Varró. Podria ser el deixeble de Marc Porci Latró que esmenta Sèneca, que parla d'una obra d'ell anomenada Flamininus. És també possible que sigui la persona de nom Florus que menciona Quintilià com un gran orador de la Gàl·lia, ja que diu que va exercir a aquell país. Finalment també hi ha qui l'identifica amb el Juli Flor que en el vuitè any del regnat de Tiberi va dirigir una revolta dels trèvers amb Juli Sacrovir, però van ser derrotats per Gai Sili.

Referències

Bibliografia 
 David F. Burg, A world history of tax rebellions: an encyclopedia of tax rebels, revolts, and riots from antiquity to the present. Nova York: Routledge, 2003, p. 25. 

Poetes romans
Oradors romans del segle I aC
Oradors romans del segle I
Gal·loromans